Муха́ммед Айю́б Хан (, ; ) — пакистанский государственный и политический деятель, главнокомандующий вооружёнными силами и президент Пакистана с 1958 по 1969 годы.

Биография 
Родился в городе Харипуре; по этнической принадлежности пуштун.

Когда в 1947 году был создан Пакистан, Айюб Хан возглавил вооружённые силы в Восточном Пакистане (ныне Бангладеш).

Потомственный военный, отец Мухаммеда служил в британской армии в чине субедар-майора. Закончил Мусульманский университет в Алигархе, затем Королевское военное училище (Великобритания). К моменту обретения Пакистаном независимости был самым старшим по званию мусульманским офицером.

В 1951 году был назначен главнокомандующим пакистанской армией.

С 1954 по 1956 год занимал пост министра обороны и министра внутренних дел. 

7 октября 1958 года по приказу президента Искандера Мирзы осуществил военный переворот, в ходе которого было распущено правительство Фероза Хан Нуна. После переворота Мирза назначил его главой Администрации военного положения. Однако уже 27 октября 1958 года Айюб Хан вынудил Мирзу подать в отставку и покинуть страну, после чего сам был провозглашён новым президентом Пакистана, одновременно возглавив и правительство страны.

В 1960 году легитимизировал своё нахождение во главе государства с помощью референдума. В 1962 году была принята , превратившая Пакистан в президентскую республику. По новому основному закону полномочия главы правительства официально перешли к президенту, а пост премьер-министра был упразднён.

В 1965 году Айюб Хан был  на пост президента коллегией выборщиков, получив 62,43 % голосов. Его единственный оппонент — Фатима Джинна, сестра основателя независимого Пакистна Мухаммада Али Джинны, получила 35,86 % голосов.

На посту главы государства Мухаммед Айюб Хан инициировал Вторую индо-пакистанскую войну, проводил проамериканскую внешнюю политику, именно в его правление состоялось вступление Пакистана в Багдадский пакт, потом СЕНТО и СЕАТО. Проводил политику ускоренного экономического роста и умеренной земельной реформы. Добился принятия второй пакистанской конституции, ограничившей политическую жизнь рамками так называемых «основных демократических прав».

В марте 1968 года Айюб Хан тяжело заболел и утратил политический контроль над страной. В марте 1969 года он был вынужден уйти в отставку под давлением политической оппозиции, передав власть генералу Яхья Хану.

См. также 

 Президент Пакистана
 Список правителей Пакистана

Примечания

Ссылки 
 Биография

Президенты Пакистана
Правители Пакистана
Министры обороны Пакистана
Министры внутренних дел Пакистана
Участники Второй мировой войны
Участники Индо-пакистанских войн
Генералы Пакистана